Chessie bezeichnet:

 Chessie (Kryptide), ein seebewohnender Kryptide in der Chesapeake Bay
 Chessie (Maskottchen), Maskottchen der Chesapeake and Ohio Railway
 Chessie System, eine amerikanische Eisenbahnholdinggesellschaft
 Chessie (Band), eine amerikanische Musikgruppe